Le nombril du monde peut désigner :
 un menhir du Bois de Clamart, éponyme du roman de Roland C. Wagner  ;
 un chiron (bloc de granit affleurant du sol) à Pougne-Hérisson, autour duquel est organisé le festival du nombril.
 dans la mythologie grecque, l'Omphalos représente le centre du monde.
 Théâtre Le Nombril Du Monde à Lyon, un Café-théâtre.

Notes et références

Voir aussi 

 égocentrisme : l'expression « se prendre pour le nombril du monde » signifie s'accorder une importance exagérée :
 Le Nombril du monde est un film d'Ariel Zeitoun sorti en 1993 ;
Le Nombril du monde est le titre français de l'épisode 47 de la série animée Sonic X.